Алексе́й Арха́нгельский:
 Архангельский, Алексей Алексеевич (1881—1941) — композитор и дирижёр.
 Архангельский, Алексей Леонидович (род. 1986) — российский футболист.
 Архангельский, Алексей Макарович (1864—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Архангельский, Алексей Петрович (1872—1959) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Примечания